«Мадонна в розарии» () — картина итальянского живописца Бернардино Луини. Создана около 1510 года. Хранится в Пинакотеке Брера в Милане (в коллекции с 1826 года).

Описание 
Нежная композиция относится к вершине раннего этапа творчества Луини. Эта доска, вероятно, была написана для древнего картезианского храма в Павии, демонстрирует попытку сосредоточиться на утонченности сцены, насыщенной богатой символикой.

Растительные детали несут в себе серьезный символический смысл: стенка, обвитая розами, связана с иконографией hortus conclusus, олицетворяя девственную чистоту Девы Марии; темно-фиолетовый ирис в вазе напоминает о Страстях Христовых.

Влияние Леонардо да Винчи просматривается в выразительных лицах Мадонны и младенца. Однако образы Леонардо, вдохновившие художника, растворяются в мягком и реалистическом световом решении и выборе цветовой гаммы.

Литература 
 

Картины 1510 года
Картины Бернардино Луини
Картины из собраний пинакотеки Брера
Изображения Девы Марии
Розы в живописи
Иисус Христос в живописи